Flood Control Act peut désigner différentes lois américaines relatives au contrôle des crues :
 Flood Control Act de 1917
 Flood Control Act de 1928, qui fait suite à la crue du Mississippi de 1927
 Flood Control Act de 1936
 Flood Control Act de 1937
 Flood Control Act de 1938
 Flood Control Act de 1939
 Flood Control Act de 1941
 Flood Control Act de 1944
 Flood Control Act de 1946
 Flood Control Act de 1948
 Flood Control Act de 1950
 Flood Control Act de 1954
 Flood Control Act de 1958
 Flood Control Act de 1960
 Flood Control Act de 1962
 Flood Control Act de 1965
 Flood Control Act de 1966
 Flood Control Act de 1968
 Flood Control Act de 1970